Haule (Ooststellingwerf), een dorp in Ooststellingwerf (Friesland)
Haule (Harlingen), een buurtschap bij Wijnaldum (Friesland)